Eicherscheid ist der Name

 Eicherscheid (Bad Münstereifel), Ortsteil von Bad Münstereifel im Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Eicherscheid (Simmerath), Ortsteil von Simmerath in der Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen